Addio, mia amata (Farewell, My Lovely) – romanzo di Raymond Chandler del 1940
 Marlowe, il poliziotto privato (Farewell, My Lovely) – film del 1975 diretto da Dick Richards